Грюнендаль:

 Грюнендаль — порода собак
 Грюнендаль — город в Бельгии